Le terme Synagogue consistoriale de Strasbourg peut désigner :
 La Synagogue consistoriale de la rue Sainte-Hélène (Strasbourg 1834-1898)
 La Synagogue consistoriale du quai Kléber (Strasbourg 1898-1940)
 La Grande synagogue de la Paix